Dasyspora — рід грибів родини Uropyxidaceae. Назва вперше опублікована 1853 року.

Класифікація 
До роду Dasyspora відносять 16 видів:

Примітки

Джерела 
 Berkeley, M.J.; Curtis, M.A. 1853. Exotic fungi from the Schweinitzian Herbarium, principally from Surinam. Journal of the Academy of Natural Sciences Philadelphia. 2:277-294 - P.281

Роди грибів